Ґрещук:
 Ґрещук Василь Васильович (1949) — український мовознавець, доктор філологічних наук.
 Ґрещук Дмитро Мартин (1923—1990) — єпископ Едмонтонської єпархії Української греко-католицької церкви (1986—1990).

Див. також 
 Грещук